Нови может означать:

Фамилия 
 Нови, Анджело (1930—1997) — итальянский фотограф и киноактёр.
 Нови, Лидия Юльевна (1927—2008) — советский и российский художник по костюмам, педагог.
 Нови, Паоло да (1440—1507) — дож Генуэзской республики.
 Нови, Энрике (род. 1947) — мексиканский актёр.

Административно-географические объекты 
Болгария
 Нови-Извор — село в Пловдивской области.
 Нови-Искыр — город в Городской области Софии.
 Нови-Хан — село в Софийской области.
 Нови-Чифлик — село в Кюстендилской области.

Босния и Герцеговина
 Нови (Биелина)
 Херцег-Нови (прежде — Нови)

Италия
 Нови-Велия — коммуна в Кампании.
 Нови-ди-Модена — город в регионе Эмилия-Романья.
 Нови-Лигуре — город и коммуна.

Россия
 Нови — деревня, Гаврилово-Посадский район, Ивановская область.

Сербия
 Нови-Бечей (община) — община Среднебанатского округ.
 Нови-Итебей — село в общине Житиште автономного края Воеводина.
 Нови-Карловци — село в общине Инджия автономного края Воеводина.
 Нови-Кнежевац — город в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина.
 Нови-Козарци — село в общине Кикинда автономного края Воеводина.
 Нови-Козяк — село в общине Алибунар автономного края Воеводина.

США
 Нови (Мичиган) — город.

Хорватия
 Нови-Винодолски — город на Адриатическом побережье.
 Нови-Мароф — город.

Чехия
 Нови-Бор — город в Либерецком крае.
 Нови-Вестец — община в Среднечешском крае.
 Нови-Йичин — город.
 Нови-Йичин (район) — район Моравскосилезского края.

См. также 
 Битва при Нови
 Нови-Град
 Нови-Пазар
 Нови-Сад (значения)